Come Into My World (pjesma) - pjesma Kylie Minogue objavljena kao singl s albuma Fever 2002. godine
Come Into My World (album) - album od Donnieja Klanga izdan 2008. godine

en:Come into My World